Krommidas ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Krommidas (1936–2021), griechisch-deutscher Autor
 Vassilis Krommidas (* 1970), griechischer Triathlet